Szwajcaria:
 Sursee – okręg (Wahlkreis) w kantonie Lucerna
 Sursee – gmina w kantonie Lucerna, w okręgu Sursee
 Sursee – dawny okręg (Amt) w kantonie Lucerna